Los Imam al-Mahdi Scouts (كشافة الإمام المهدي) son una organización de juventud del Hezbollah en Líbano, nombrado por Muhammad al-Mahdi y fundado el 5 de mayo de 1985.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Internet oficial 
 Time magazine: Photo Essay: Inside Hezbollah 

Hezbolá
Escultismo